Nudipleura es un clado de caracoles marinos y babosas de mar, moluscos gasterópodos marinos del gran clado Heterobranchia.

Taxonomía

Taxonomía en 2005 
 Según (Bouchet & Rocroi, 2005) el clado Nudipleura contiene:

 Clado Nudipleura
 Clado Pleurobranchomorpha
 Clado Nudibranchia
 Clado Euctenidiacea
 Clado Dexiarchia
 Clado Pseudoeuctenidiacea
 Clado Cladobranchia
 Clado Euarminida
 Clado Dendronotida
 Clado Aeolidida

Taxonomía en 2010 
Jörger et al. (2010) ha cladificado a Nudipleura en Heterobranchia como un clado separado:

Referencias

Enlaces externos 

 Sea Slug Forum